NWP steht als Abkürzung für:

 National Woman’s Party, US-amerikanische Frauenrechtsorganisation 
 Nationales Waldprogramm der deutschen Bundesregierung
 Niederstwertprinzip, Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung
 Nordwestpassage, Schifffahrtsroute
 Numerical Weather Prediction (Numerische Wettervorhersage)

NWP